Агав — апостол от 70
Агав — группа кушитских народов в Эфиопии, говорящие на агавских языках